Il torneo del singolo maschile di tennistavolo si è svolto dal 28 luglio al 2 agosto all'ExCeL Exhibition Centre.

Hanno partecipato 69 atleti provenienti da 45 nazioni in un torneo ad eliminazione diretta; i primi 16 atleti del ranking sono entrati al terzo turno; quelli dalla 17ª alla 32ª posizioni sono entrati al secondo turno; gli atleti dalla 33ª alla 51ª posizione hanno gareggiato a partire dal primo turno; infine i restanti atleti sono partiti dal turno preliminare. La vittoria è andata al cinese Zhang Jike.

Programma 

Tutti gli orari sono British Summer Time (UTC+1)

Teste di serie 
Le teste di serie sono nominate sulla base del ranking dell'ITTF. I primi sedici sono qualificati direttamente al terzo turno:

 Zhang Jike (finale, oro)
 Wang Hao (finale, argento)
 Jun Mizutani (quarto turno)
 Timo Boll (quarto turno)
 Chuang Chih-yuan (quarti di finale)
 Joo Se-hyuk (terzo turno)
 Oh Sang-eun (quarto turno)
 Dimitrij Ovtcharov (semifinale, bronzo)

<li> Uladzimir Samsonaŭ (quarto turno)
<li> Gao Ning (quarto turno)
<li> Jiang Tianyi (quarti di finale)
<li> Seiya Kishikawa (quarti di finale)
<li> Michael Maze (quarti di finale)
<li> Adrien Mattenet (terzo turno)
<li> Adrian Crișan (quarti di finale)
<li> Aleksandr Šibaev (terzo turno)

I partecipanti classificati dal 17º al 32º posto sono stati ammessi direttamente al secondo turno:

 Marcos Freitas (terzo turno)
 Chen Weixing (quarto turno)
 Tang Peng (secondo turno)
 Bojan Tokič (terzo turno)
 Panagiotis Gionis (terzo turno)
 João Monteiro (secondo turno)
 Aleksandar Karakašević (secondo turno)
 Aleksej Smirnov (terzo turno)

 Werner Schlager (terzo turno)
 Yang Zi (secondo turno)
 Andrej Gaćina (quarto turno)
 Zoran Primorac (secondo turno)
 Kallinikos Kreangka (terzo turno)
 He Zhiwen (terzo turno)
 Bora Vang (terzo turno)
 Kim Hyok-bong (quarto turno)

Risultati

Turni preliminari

Fase finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Tennistavolo ai Giochi della XXX Olimpiade